Але́с ( ; ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Монпельє, 40 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 19506 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 39305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Лоран Банід (*1968) — французький футболіст, нападник, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Алес
 [ Розташування муніципалітету Алес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Гар